Bonaventura Kloppenburg – vescovo cattolico tedesco
 Bob Kloppenburg – allenatore di pallacanestro statunitense
 Gary Kloppenburg – allenatore di pallacanestro statunitense
 Josef Kloppenburg – musicologo e docente tedesco
 Mirjam Kloppenburg – tennistavolista neerlandese